Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 139-es, továbbá -es, 139A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 139-es busz (Budapest)
 139-es busz (Budapest, 1987–1995)megszűnt
 -es busz (Budapest, 1987–2008)megszűnt
 139A busz (Budapest, 2008–2009)megszűnt

 139-es busz (Pécs)megszűnt